Altstadtstraße steht für:
 Altstadtstraße (Diez), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Diez
 Altstadtstraße (Eppingen)
 Altstadtstraße (Leverkusen), siehe Liste der Baudenkmäler in Leverkusen

Siehe auch: